Чарлз Френсіс (, 17 серпня 1988) — канадський плавець.
Учасник Олімпійських Ігор 2012 року.

Посилання 
 Чарлз Френсіс на Olympedia.org 
 Чарлз Френсіс на Sports-Reference.com

Примітки 

Народились 1988
Плавці та плавчині на літніх Олімпійських іграх 2012
Канадські плавці
Плавці кролем на спині